Санку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на північ від Парижа, 50 км на південь від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 82 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 201,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Санкур на сайті французького Національного інституту географії
 Санкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Санкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Санкур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор